Вейккауслига 2016 () — 86-й сезон чемпионата Финляндии по футболу. Чемпионский титул защищал клуб СИК из Сейняйоки. Чемпионом впервые в истории стал клуб Мариехамн.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 12 клубов. Они играют между собой трёхкруговой турнир (33 тура).

Еврокубковая квота 
Чемпион Финляндии стартует в Лиге чемпионов УЕФА со 2-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Финляндию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых трёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 4-й команде чемпионата. Все три финские команды стартуют в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона лига претерпела следующие изменения:
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

 Примечания
  1: С команды ПК-35 снято 6 очков

Результаты матчей

Тур 1-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. The match originally finished 0-2, but the result was changed to 3-0, as SJK fielded ineligible players.

Тур 23-33

Стыковые матчи 
Клуб «Интер (Турку)», занявший 11 место играл стыковые матчи за право остаться в Вейккауслиге на следующий сезон с клубом «ТПС», занявшим 2-е место в турнире Первого дивизиона 2016.

Таким образом по сумме двух матчей со счётом 2:0 выиграл клуб «Интер (Турку)» и будет играть в Вейккауслиге в следующем сезоне.

Статистика

Бомбардиры 
Источник: veikkausliiga.com

Награды месяца

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2016
Финляндия
Спорт в Финляндии в 2016 году